Niaqornarsuaq bezeichnet:
 Niaqornarsuaq (Berg, Ammassalik), Berg im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Niaqornarsuaq (Berg, Alluttoq), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Niaqornarsuaq (Berg, Arsiviup Avannaa), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Niaqornarsuaq (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Niaqornarsuaq (Berg, Akulleq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Niaqornarsuaq (Berg, Isortup Kuua), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Niaqornarsuaq (Insel, Melville-Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Niaqornarsuaq (Insel, Sugar Loaf Bugt) (auch Itissaalik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland